Berggreen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Peter Berggreen (1801–1880), dänischer Komponist und Organist
 Emil Berggreen (* 1993), dänischer Fußballspieler
 Ingeborg Berggreen-Merkel, (geb. Berggreen; * 1949), deutsche Verwaltungsjuristin
 Klaus Berggreen (* 1958), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Berggren